Relatif au malt.
 Le Faucon malté, un roman écrit par Anthony Horowitz (1986).